Caesio är ett släkte av fiskar. Caesio ingår i familjen Caesionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Caesio